Эта статья — о командных чемпионах бренда Raw. Историю чемпионов на бренде SmackDown см. Список командных чемпионов WWE SmackDown. Историю Командных чемпионов мира (1971—2010) годов упразднённого чемпионата см. Список мировых командных чемпионов WWE

Командный чемпионат WWE Raw () — командный чемпионат в профессиональном реслинге, который оспаривается в WWE, на бренде Raw. Чемпионат был представлен как командное чемпионство WWE в 2002 году, первоначально защищался на бренде SmackDown!. Это один из четырёх мужских командных титулов в федерации. Двух главных командных титулов основного ростера наряду с командными титулами SmackDown, а также двух титулов подготовительных брендов командными титулами NXT и командными титулами NXT UK Среди женщин разыгрывается два командных первенства, командное чемпионство WWE в основном ростере и командное чемпионство NXT в подготовительных брендах.

Командное чемпионство в WWE включает в себя огромную историю многих титулов, существовавших в WWE/WWF, а также титулы командных чемпионов WCW и ECW. Первоначально в WWE существовал лишь один титул — командный чемпионат мира. В 2002 году, после того, как WWE купило WCW и ECW был создан титул командных чемпионов WWE. Титул командных чемпионов WWE был эксклюзивным для шоу SmackDown!, а титул командных чемпионов мира для Raw. В 2007 году, когда ECW был возрожден как бренд, титул командных чемпионов WWE перешёл туда вместе с чемпионами Мизом и Джоном Морриссоном и стал доступен для всех трёх брендов. В 2009 году Карлито и Примо со SmackDown! объединили титулы WWE и мира, а титул стал называться объединенный командный чемпионат WWE. В августе 2010, Дэвиду Харту Смиту и Тайсону Кидду был вручен новый дизайн поясов и титул вновь стал назваться командное чемпионство WWE. Новыми титулами их наградил Брет Харт. Первыми чемпионами стали Курт Энгл и Крис Бенуа которые выиграли титулы 20 октября 2002 года на No Mercy (2002). Действующими чемпионами является команда Альфа-академия (Чед Гейбл и Отис). 10 января 2022 года, на очередном впуске Raw они победили команду РК-Бро (Рэнди Ортона и Риддла) став новыми чемпионами.

За всё время смен чемпионов было 86 раз, а всего чемпионов в лице группировок либо команд было 67, один раз чемпионство было вакантным. Одна группировка за историю чемпионата держала титул непрерывного в течение одного года (365 дней) или более: Новый день. 98 индивидуальных рестлера были командными чемпионами. Команда Бар и группировка Новый день владели титулами по 4 раза. Индивидуально как рестлер 6 раз держали титулы только Кофи Кингстон и Сет Роллинс. Самое длительно чемпионство длилось 483 дня, это было второе чемпионство для Нового дня (Биг И, Кофи Кингстона и Ксавье Вудса), у группировки в разный составах самое длинное комбинированное чемпионство 627 дней. Самое же короткое чемпионство 9 минут у команды Джона Сины и Миза. Самым возрастным чемпионом был Билли Ганн, выигравший титулы в возрасте 50 лет. Самый же молодой был Николас, в команде с Броном Строумэном на Рестлмании 34 он выиграл титулы в возрасте 10 лет.

История Командного Чемпионства WWE Raw

Названия титула

Действующие Командные Чемпионы WWE Raw 
 На    года действующими чемпионами является команда Альфа-академия (Чед Гейбл и Отис). Команда удерживает чемпионство в первый раз.

Список чемпионов 
 По состоянию на    года титулом владело 67 команды/группировки, 98 индивидуальных чемпиона и один раза его делали вакантным.

Чемпионы 2000—2009 годов 

|}

Чемпионы 2010—2019 годов 

|}

Чемпионы с 2020—по н.в. 

|}

По количеству дней владения титулом

Как команда 

На    года

|-
| 1 || Новый день(Биг И, Кофи Кингстон и Ксавье Вудс) (a)(Кофи Кингстон и Ксавье Вудс) (b) || 4 || colspan="2" | 627

|-
| 2 || Пол Лондон и Брайан Кендрик || 1 || 331 || 333

|-
| 3 || MNM(Джонни Найтро и Джоуи Меркури) || 3 || 291 || 283

|-
| 4 || Колоны(Карлито и Примо) || 1 || 280 || 274

|-
| 5 || Братья Усо(Джимми и Джей) || 2 || 257 || 256

|-
| 6 || Джонн Моррисон и Миз || 1 || 250 || 246

|-
| 7 || Hell No(Дэниел Брайан и Кейн) || 1 || colspan="2" | 245

|-
| 8 || Бар(Сезаро и Шеймус) || 4 || 238 || 236

|-
| 9 || Street Profits(Анджело Доукинс и Монтез Форд) || 1 || 224 || 223

|-
| 10 || Команда Энгла/Величайшая чемпионская команда в мире(Шелтон Бенджамин и Чарли Хаас) || 2 || 180 || 176

|-
| 11 ||Братья Роудсы(Коди Роудс/Стардаст и Голдаст) || 2 || 167 || 166

|-
| 12 || Щит(Сет Роллинс и Роман Рейнс) || 1 || colspan="2" | 148

|-
| rowspan=2| 13 || Air Boom(Кофи Кингстон и Эван Борн) || 1 || 146 || 145
|-
| Династия Хартов(Девид Харт Смит и Тайсон Кидд) || 1 || 146 || 145

|-
| 15 || Братья Башем(Дагг и Дэнни Башам) || 2 || 145 || 141

|-
| 16 || РК-Бро(Рэнди Ортон и Риддл) || 1 || colspan="2" | 142

|-
| 17 || Джери-Шоу(Крис Джерико и Биг Шоу) || 1 || 140 || 139

|-
| 18 || Кофи Кингстон и R-Truth || 1 || 139 || 138

|-
| rowspan=2 | 19 || Двойка и Домино || 1 || 133 || 132
|-
| Эй Джей Стайлз и Омос || 1 || 133 || 132

|-
| 21|| Зак Райдер и Курт Хоукинс || 2 || 127 || 131

|-
| 22 || Лос Геррерос(Эдди Герреро и Чаво Герреро) || 2 || colspan="2" | 114

|-
| 23 || Примо и Эпико(Примо и Эпико) || 1 || colspan="2" | 106

|-
| 24 || Возрождение(Скотт Доусон и Даш Уайлдер) || 2 || 104 || 102

|-
| 25 || Нексус — Ядро(Джастин Гэбриел и Хит Слэйтер) || 3 || colspan="2" | 100

|-
| 26 || Викинги Рейдеры(Ивар и Эрик) || 1 || colspan="2" | 98

|-
| 27 || Легион Страха(Зверь и Хайденрайх>) || 1 || 93 || 94

|-
| 28 || Сет Роллинс и Дин Эмброус || 2 || colspan="2" | 92

|-
| rowspan=2 | 29 || Новыйй Нексус(Дэвид Отунга и Майкл Макгилликати) || 1 || 91 || 90
|-
| Рене Дюпри и Кензо Судзуки || 1 || 91 || 90

|-
| 31 || The Hurt Business(Седрик Александер и Шелтон Бенджамин) || 1 || 85 || 84

|-
| 32 || Люк Галлоус и Карл Андерсон || 2 || colspan="2" | 84

|-
| 33 || Мэтт Харди и Брэй Уайатт> || 1 || colspan="2" | 79

|-
| rowspan=3 | 34 || Рикиши и Скотти 2 Хотти || 1 || 77 || 76
|-
| Мэтт Харди и MVP || 1 || 77 || 76
|-
| ШоуМиз(Миз и Биг Шоу) || 1 || 77 || 76

|-
| 37 || Сантино Марелла и Владимир Козлов || 1 || 76 || 75

|-
| 38 || Игроки Прайм Тайм(Даррен Янг и Тайтус О’Нил) || 1 || 70 || 69

|-
| rowspan=4 | 39 || Братья Харди(Мэтт и Джефф) || 1 || colspan="2" | 63
|-
| Бобби Руд и Чад Гейбл || 1 || colspan="2" | 63
|-
| Билли Кидман и Пол Лондон || 1 || 63 || 62
|-
| Сезаро и Тайсон Кидд || 1 || 63 || 62

|-
| rowspan=2 | 43 || Эдди Герреро и Рей Мистерио || 1 || 57 || 59
|-
| D-Generation X(Шон Майклз и Трипл Эйч) || 1 || 57 || 56

|-
| 45 || Чарли Хаас и Рико || 1 || 56 || 55

|-
| 46 || Команда Б(Кёртис Аксель и Бо Даллас) || 1 || colspan="2" | 50

|-
| 47 || Дольф Зигглер и Дрю Макинтайр || 1 || colspan="2" | 49

|-
| 48 || Эдди Герреро и Таджири || 1 || 44 || 45

|-
| 49 || Сет Роллинс и Бадди Мёрфи/Мёрфи || 1 || 42 || 41

|-
| rowspan=2 | 50 || Преступники нового века(Дорожный Пёс и Билли Ганн) || 1 || colspan="2" | 36
|-
| Дэмиен Миздоу и Миз || 1 || colspan="2" | 36

|-
| rowspan=3 | 52 || Коди Роудс и Дрю Макинтайр || 1 || 35 || 34
|-
| Рей Мистерио и Роб Ван Дам || 1 || 35 || 34
|-
| Авторы боли(Акам и Резар) || 1 || 35 || 34

|-
| rowspan=2 | 55 || Джейсон Джордан и Сет Роллинс || 1 || 34 || 33
|-
| Биг Шоу и Кейн || 1 || 34 || 30

|-
| 57 || Дольф Зигглер и Роберт Руд || 1 || colspan="2" | 29

|-
| 58 || Крис Джерико и Эдж || 1 || 28 || 27

|-
| 59 || Брон Строумэн и Сет Роллинс || 1 || 27 || 26

|-
| 60 || Братья Дадли(Бабба Рей Дадли и Ди-Вон Дадли) || 1 || 21 || 20

|-
| 61 || Крис Бенуа и Курт Энгл || 1 || 16 || 17

|-
| 62 || Батиста и Рей Мистерио || 1 || 14 || 13

|-
| 63 || Эдж и Рей Мистерио || 1 || 12 || 9

|-style="background: #ffdead;"
| 64 || Альфа-академия(Чед Гейбл и Отис) || 1 || colspan="2" | +

|-
| rowspan=2 | 65 || Нексус(Джон Сина и Дэвид Отунга) || 1 || 1 || <1
|-
| Брон Строумэн и Николас || 1 || 1 || <1

|-
| 67 || Джон Сина и Миз || 1 || colspan="2" | <1

|-
|}

Как рестлер 

На    года

|-
| 1 || Кофи Кингстон || 6 || 912 || 910

|-
| 2 || Ксавье Вудс || 4 || colspan="2" | 627

|-
| 3 || Джон Моррисон/Джонни Найтро || 4 || 541 || 529

|-
| 4 || Биг И || 2 || colspan="2" | 532

|-
| 5 || Пол Лондон || 2 || 394 || 395

|-
| 6 || Примо || 2 || 386 || 380

|-
| 7 || Миз || 4 || 363 || 358

|-
| 8 || Сет Роллинс || 6 || 343 || 340

|-
| 9 || Брайан Кендрик || 1 || 331 || 333

|-
| 10 || Сезаро || 5 || 301 || 298

|-
| 11 || Джоуи Меркури || 3 || 291 || 283

|-
| 12 || Карлито || 1 || 280 || 274

|-
| 13 || Кейн || 2 || 279 || 275

|-s
| 14 || Шелтон Бенджамин || 3 || 265 || 260

|-
|rowspan=2| 15
| Джимми Усо || 2 || 257 || 256
|-
| Джей Усо || 2 || 257 || 256

|-
| 17 || Биг Шоу || 3 || 251 || 245

|-
| 18 || Дэниел Брайан || 1 || colspan="2" | 245

|-
| 19 || Шеймус || 4 || 238 || 236

|-
| 20 || Чарли Хаас || 3 || 236 || 231

|-
|rowspan=2| 21
| Анджело Доукинс || 1 || 224 || 223
|-
| Монтез Форд || 1 ||224 || 223

|-
| 23 || Мэтт Харди || 3 || 219 || 218

|-
| 24 || Эдди Герреро || 4 || 215 || 218

|-
| 25 || Тайсон Кидд || 2 || 209 || 207

|-
| 26 || Коди Роудс/Стардаст || 3 || 202 || 200

|-
| 27 || Крис Джерико || 2 || 168 || 166

|-
| 28 || Голдаст || 2 || 167 || 166

|-
| 29 || Роман Рейнс || 1 || colspan="2" | 148

|-
|rowspan=2| 30
| Девид Харт Смит || 1 || 146 || 145
|-
| Эван Борн || 1 || 146 || 145

|-
|rowspan=2| 32
| Дагг Башам || 2 || 145 || 141
|-
| Дэнни Башам || 2 || 145 || 141

|-
|rowspan=2| 34
| Риддл || 1 || colspan="2" | 142
|-
| Рэнди Ортон || 1 || colspan="2" | 142

|-
| 36 || Кертис Аксель/Майкл Макгилликати || 2 || 141 || 140

|-
| 37 || R-Truth || 1 || 139 || 138

|-
|rowspan=4| 38
| Двойка || 1 || 133 || 132
|-
| Омос || 1' || 133 || 134
|-
| Домино || 1 || 133 || 132
|-
| Эй Джей Стайлз || 1 || 133 || 134

|-
|rowspan=2| 42
| Курт Хоукинс || 2 || 127 || 131
|-
| Зак Райдер || 2 || 127 || 131

|-
| 44 || Рей Мистерио || 4 || 118 || 115

|-
| 45 || Чаво Герреро || 2 || colspan="2" | 114

|-
| 46 || Эпико || 1 || colspan="2" | 106

|-
|rowspan=2| 47
| Даш Уайлдер || 2 || 104 || 102
|-
| Скотт Доусон || 2 || 104 || 102

|-
|rowspan=2| 49
| Хит Слэйтер || 3 || colspan="2" | 100
|-
| Джастин Гэбриел || 3 || colspan="2" | 100

|-
|rowspan=2| 51
| Ивар || 1 || colspan="2" | 98
|-
| Эрик || 1 || colspan="2" | 98

|-
|rowspan=2| 53
| Зверь || 1 || 93 || 94
|-
| Хайденрайх || 1 || 93 || 94

|-
|rowspan=3| 55
| Дин Эмброус || 2 || colspan="2" | 92
|-
| Бобби/Роберт Руд || 2 || colspan="2" | 92
|-
| Дэвид Отунга || 2 || 92 || 90

|-
|rowspan=2| 58
| Рене Дюпри || 1 || 91 || 90
|-
| Кензо Судзуки || 1 || 91 || 90

|-
| 60 || Седрик Александер || 1 || 85 ||  84

|-
|rowspan=3| 61
| Карл Андерсон || 2 || colspan="2" | 84
|-
| Люк Галлоус || 2 || colspan="2" | 84
|-
| Дрю Макинтайр || 2 || 84 || 83

|-
| 64 || Брэй Уайатт || 1 || colspan="2" | 79

|-
| 65 || Дольф Зигглер || 2 || colspan="2" | 78

|-
|rowspan=3| 66
| MVP || 1 || 77 || 76
|-
| Скотти 2 Хотти || 1 || 77 || 76
|-
| Рикиши || 1 || 77 || 76

|-
|rowspan=2| 69
| Сантино Марелла || 1 || 76 || 75
|-
| Владимир Козлов || 1 || 76 || 75

|-
|rowspan=2| 71
| Даррен Янг || 1 || 70 || 69
|-
| Тайтус О’Нил || 1 || 70 || 69

|-style="background: #ffdead;"
| 73 || Чад Гейбл || 2 || colspan="2" | +

|-
|rowspan=2| 74
| Джефф Харди || 1 || colspan="2" | 63
|-
| Билли Кидман || 1 || 63 || 62

|-
|rowspan=2| 76
| Шон Майклз || 1 || 57 || 56
|-
| Трипл Эйч || 1 || 57 || 56

|-
| 78 || Рико || 1 || 56 || 55

|-
| 79 || Бо Даллас || 1 || colspan="2" | 50

|-
| 80 || Таджири || 1 || 44 || 45

|-
| 81 || Бадди Мёрфи/Мёрфи || 1 || 42 || 41

|-
| 82 || Эдж || 2 || 40 || 36

|-
|rowspan=3| 83
| Билли Ганн || 1 || colspan="2" | 36
|-
| Дорожный Пёс || 1 || colspan="2" | 36
|-
| Дэмиен Миздоу || 1 || colspan="2" | 36

|-
|rowspan=3| 86
| Роб Ван Дам || 1 || 35 || 34
|-
| Акам || 1 || 35 || 34
|-
| Резар || 1 || 35 || 34

|-
| 89 || Джейсон Джордан || 1 || 34 || 33

|-
| 90 || Брон Строумэн || 2 || 28 || 26

|-
|rowspan=2| 91
| Бабба Рей Дадли || 1 || 21 || 20
|-
| Ди-Вон Дадли || 1 || 21 || 20

|-
|rowspan=2| 93
| Крис Бенуа || 1 || 16 || 17
|-
| Курт Энгл || 1 || 16 || 17

|-
| 95 || Батиста || 1 || 14 || 13

|-style="background: #ffdead;"
| 96 || Отис || 1 || colspan="2" | +

|-
|rowspan=2| 97
| Джон Сина || 2 || 1 || <1
|-
| Николас || 1 || 1 || <1

|}

См. также 
 Список действующих чемпионов WWE

Списки действующих командных чемпионатов WWE
 Список командных чемпионов WWE SmackDown
 Список командных чемпионов NXT
 Список командных чемпионов Соединённого Королевства NXT
 Список командных чемпионов WWE среди женщин
 Список командных чемпионов NXT среди женщин

Списки упразднённые командных чемпионатов WWE
 Список командных чемпионов Соединённых Штатов WWWF (1958—1967)
 Список международных командных чемпионов WWF (1969—1971), 1985
 Список мировых командных чемпионов WWE (1971—2010)
 Список интерконтинентальных командных чемпионов WWF 1991
 Список командных чемпионов WWF среди женщин

Примечания

Ссылки 
 История титула на официальном сайте WWE
 Официальный сайт WWE

Списки чемпионов в чемпионатах WWE